Бу́ндесканцлер ( — «Союзный секретарь») — правительственная должность в немецкоговорящих государствах и их федерациях (союзах) и лицо выбранное (назначенное) на неё:
 Бундесканцлер — должность главы федерального правительства в Австрии.
 Бундесканцлер — должность главы федерального правительства в Германии.
 Бундесканцлер — должность главы Федеральной канцелярии Швейцарии, которая является аппаратом Федерального совета (правительства).
 Бундесканцлер — должность главы исполнительной власти Северогерманского союза, действовавшая с 1867 года по 1871 год.

См. также 
 Канцлер
 Генсек